Highland Heights kan syfta på:

Geografi

USA 

 Highland Heights, Kentucky – en ort i Campbell County, 
 Highland Heights, Ohio – en ort i Cuyahoga County, 

Robotskapade USAförgreningar